

Населені пункти та їхні частини
 Мірув — гміна в Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Мірув — село в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Мірув — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Мірув — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Мірув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Мірув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Мірув — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Мірув — частина міста Пінчув у Піньчовському повіті Свентокшиського воєводства
 Мірув — частина села Рудка в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Мірув — частина села Воля-Дембінська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Мірув — частина села Седлець у гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки